Аргамасилья-де-Калатрава ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 165,94 км². Население — 5747 человек (на 2006 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля